Riu Negre (Solsonès), riu del Solsonès, afluent per la dreta del Cardener
 Riu Negre (Uruguai), curs fluvial més important de l'interior de l'Uruguai 
 Riu Negre (Vietnam), riu asiàtic, principal afluent del riu Roig al qual accedeix pel marge dret.
 Riu Nere, afluent del Garona pel marge esquerre a la Vall d'Aran.

Vegeu també 
 Río Negro i Rionegro